

Hydronyme 
 L’Angillon est une rivière française qui coule dans le département du Jura en région Franche-Comté. C'est un affluent de l’Ain en rive droite, donc un sous-affluent du Rhône.

Toponymes 
 Les Aix-d'Angillon est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.
 La Chapelle-d'Angillon est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.

Canton et Intercommunalité 
 Le canton des Aix-d'Angillon est une division administrative française située dans le département du Cher et la région Centre.
 La Communauté de communes des Terroirs d'Angillon est une structure intercommunale française, située dans le département du Cher.